Архиепископ Пи́мен (Пимен Чёрный, ? — 25 сентября 1571 года) — архиепископ Новгородский, сторонник Ивана Грозного.

Канонизирован Русской православной церковью в лике святителя, память совершается в Соборе святителей Новгородских и Соборе тульских святых.

Биография 

Состоял в числе братии Кирилло-Белозерского монастыря и 20 ноября 1552 года был избран архиепископом Новогородским. В 1558 году совершил открытие мощей Никиты Новгородского. В 1560 году он по указанию Ивана IV Грозного основал Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Пимен основал много новых храмов и провёл реконструкции существовавших. Сохранились два его сочинения:
 Окружное послание о выборе поповских старост (сохранилось в единственном списке XVI века, где оно завершает текст Стоглава);
 Послание царю Ивану IV от 24 января 1563 года по случаю одной из его побед — «еже побарати храбре противу безбожныя Литвы и прескверных лютор».

В начале 1565 года вместе с архимандритом Чудова монастыря Левкием возглавил делегацию в Александровскую слободу упросить Ивана IV вернуться к власти. Участник Земского собора 1566 года в чине архиепископа Великого Новгорода и Пскова.

В годы опричнины оказал много важных услуг царю. В частности, он был одним из обвинителей митрополита Филиппа на Соборе 1568 года и вместе с епископом Суздальским Пафнутием помог царю инсценировать судебное разбирательство о недостойных поступках митрополита в бытность его соловецким игуменом.

При разорении Иваном IV Новгорода Пимен был заподозрен в числе прочих новгородцев в заговоре с целью «Новгород и Псков отдати литовскому королю». При въезде в 1570 году в Новгород царь отказался принять благословение архиепископа и публично обвинил его в измене. Расправа царя с опальным архиереем произвела большое впечатление на современников и иностранцев.

Альберт Шлихтинг в «Сказании» писал, что царь надругался над саном Пимена и сказал, что ему не пристало быть архиепископом, но следует стать скоморохом и жениться. Царь воплотил в жизнь свою шутку: с Пимена были торжественно сняты принадлежности его сана, после чего в нищенском одеянии он был посажен на белую кобылу, объявленную его женою, к которой его привязали ногами, вручили ему бубны и волынку и в этом виде его водили по городу. Лишённый сана Пимен был сослан в Никольский Веневский монастырь под Тулой. Заточённый в «каменном мешке» под Никольским храмом монастыря Пимен через год скончался, в сентябре 1571 года был погребён в Никольском храме. Его келья-камера сохранилась при перестройке храма в 1696—1701 годах. В 1986 году частицы мощей святителя Пимена из-под пола Никольского храма были изъяты и положены в особый ковчежец в особой каменной нише, над мощами находится икона с изображением святителя.

Князь Андрей Курбский в «Истории о великом князе Московском» писал, что Пимен был казнён царём:

Этот Пимен был человеком чистой и строгой жизни, но говорят, что он вместе с клеветниками был гонителем митрополита Филиппа, а немногим позже и сам смертную чашу испил от того мучителя, который, приехав в Новгород Великий, велел его в реке утопить

Место Пимена на новгородской кафедре занял Леонид, позже пострадавший от Ивана IV.

Образ Пимена в искусстве 
 Фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944 год), роль архиепископа Пимена сыграл Александр Мгебров.
 Фильм Павла Лунгина «Царь» (2009 год), роль архиепископа Пимена сыграл известный православный деятель Александр Дворкин.

Примечания 

Архиепископы Русской православной церкви
Настоятели Кирилло-Белозерского монастыря
Персоналии по алфавиту
Умершие 25 сентября
Умершие в 1571 году
Умершие в Новгороде
Жертвы опалы Ивана Грозного
Русские православные святители
Христианские святые XVI века
Святые по алфавиту
Собор Новгородских святых
Персоналии:Тихвинский Богородичный Успенский монастырь
Собор Тульских святых
Основатели монастырей
Персоналии:Венев-Никольский монастырь